Синегорское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область
 Синегорское сельское поселение — входит в Нагорский район

Ростовская область
 Синегорское сельское поселение — входит в Белокалитвинский район